Taburiente es un término toponímico originario de la isla española de La Palma. Puede referirse a:

 Parque nacional de la Caldera de Taburiente, parque nacional de La Palma, España.
 Taburiente, grupo musical de La Palma.
 Unión Deportiva Taburiente, club de hockey sobre hierba de Las Palmas de Gran Canaria.